Vet steht für:
 Vet (Vaal), Fluss in der Provinz Freistaat, Republik Südafrika

Vet  ist der Familienname folgender Personen:
 Louise Vet (* 1954), niederländische Biologin und Ökologin
 Vorn Vet (1934–1978), kambodschanischer Politiker, Mitglied der Roten Khmer
 Wilhelmus Vet (1781–1853), niederländischer Geistlicher, alt-katholischer Bischof von Deventer

VET steht für:
 VET Repository, Datenbank des Bundesinstituts für Berufsbildung in Bonn
 Voraussichtlicher Entbindungstermin, siehe Schwangerschaftsdauer

Abkürzung